Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-3, 68-7, 6-3.

Teste di serie 

 Dick Norman (primo turno)
 Giovanni Lapentti (Campione)
 Ricardo Mello (finale)
 Francisco Costa (secondo turno)

 Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Lovro Zovko (quarti di finale)
 Emin Ağayev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2003